Пино-гри:

 Пино-гри — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства белых вин.
 Пино-гри Ай-Даниль — марочное розовое ликёрное вино, производимое ГК НПАО «Массандра».